Die Saison 2021/22 der Oberliga Niederrhein war die 66. Spielzeit der Fußball-Oberliga Niederrhein und die zehnte als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland unter Oberliga-Status. Sie wurde am 21. August 2021 eröffnet und am 12. Juni 2022 beendet.

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie 
Am 19. April 2021 gab der FVN den Abbruch der Vorsaison bekannt, die darüber hinaus aufgrund der mangelnden Anzahl an erforderlichen Spielen annulliert wurde. Als Konsequenz daraus gab es weder Auf- noch Absteiger aus der oder in die Oberliga.

Modus 
Um die Chancen auf eine sportliche Beendigung der Saison im Falle einer erneuten Unterbrechung aufgrund der COVID-19-Pandemie zu erhöhen, passte der FVN vorab den Modus an. Ein weiterer Grund war das verhältnismäßig große Teilnehmerfeld von 23 Mannschaften. Zunächst wurde eine Hinrunde absolviert, bei der immer im Wechsel je ein Verein pro Spieltag spielfrei hatte. Im Anschluss wurde dann das Teilnehmerfeld auf Basis der Hinrundentabelle geteilt, um eine Auf- und eine Abstiegsrunde zu absolvieren. In dieser wurde ebenfalls jeweils eine Einfachrunde gespielt und Punkte sowie Tore aus der 1. Runde ollumfänglich mitgenommen.

Teilnehmer 

Für die Spielzeit 2021/22 hatten sich folgende Vereine sportlich qualifiziert:
 die Mannschaften aus der Oberliga Niederrhein 2020/21:
 1. FC Bocholt
 SSVg Velbert
 Sportfreunde Baumberg
 Ratingen 04/19
 1. FC Kleve
 SpVgg Sterkrade-Nord
 SC Düsseldorf-West
 DJK Teutonia St. Tönis
 Schwarz-Weiß Essen
 TVD Velbert
 1. FC Monheim
 SpVg Schonnebeck
 SC Velbert
 TSV Meerbusch
 VfB 03 Hilden
 SC Union Nettetal
 TuRU Düsseldorf
 Cronenberger SC
 Sportfreunde Niederwenigern
 FC Kray
 TV Jahn Hiesfeld
 FSV Duisburg
 1. FC Mönchengladbach

1. Runde

Tabelle 
Bei der Berechnung gilt laut Spielordnung des FVN bei Punktgleichheit der direkte Vergleich.

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Platzierungsrunden

Meisterrunde

Tabelle 
Bei der Berechnung gilt laut Spielordnung des FVN bei Punktgleichheit der direkte Vergleich.

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Abstiegsrunde

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Einzelnachweise 

2021
Oberliga Niederrhein 2021 22